Plauditus är ett släkte av dagsländor. Plauditus ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ådagsländor
Plauditus